Fresnillo kan syfta på:
 Fresnillo (företag) – ett brittisk-mexikanskt multinationellt gruvföretag

Geografi

Mexiko 

 Fresnillo kommun, Zacatecas, 
 Fresnillo, ort, Zacatecas, 
 Fresnillo, Aguascalientes, Rincón de Romos,

Spanien 

 Fresnillo de las Dueñas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos,